Нину Вириату Тавареш ди Мелу Эжидиу (, , Томар, Португалия — , Лиссабон, Португалия) — португальский политический и военный деятель, губернатор Макао в 1979 — 1981 годах.

Биография 
Во время Второй мировой войны участвовал в боевых действиях в Анголе. Затем был губернатором провинции Ньяса в Мозамбике, начальником Южного оперативного командования.

 1979—1981 годы — губернатор Макао, первым на этой должности посетил КНР с официальным визитом в 1980 году,
 1981—1984 годы — начальник генерального штаба Вооруженных сил Португалии.

Ссылки 

Губернаторы Макао
Начальники Генштаба вооружённых сил Португалии